Felber ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Felber (1886–1967), Schweizer Ruderer
 Aline Felber-Jeker, wirklicher Name von A. Fahlweid (1860–1911), Schweizer Schriftstellerin
 Anette Felber (* 1947), deutsche Schauspielerin
 Andrea Felber (* 1981), österreichische Skirennläuferin

 Anneliese Felber (* 1957), österreichische Theologin und Professorin für Kirchengeschichte
 Carl Felber (Carl Friedrich Felber; 1880–1932), schweizerisch-deutscher Maler und Radierer
 Christian Felber (* 1972), österreichischer politischer Aktivist und Autor
 Dani Felber (* 1972), Schweizer Jazzmusiker
 Elias Felber (* 1999), österreichischer Fußballspieler
 Erwin Felber (1934–2015), österreichischer General
 Ewald Felber (* 1947), österreichischer Musikpädagoge, Gitarrist und Komponist
 Georg Felber (1804–1861), Schweizer Politiker
 Hans-Gustav Felber (1889–1962), deutscher General der Infanterie in der Wehrmacht

 Helmut Felber (1925–2005), österreichischer Terminologe
 Horst Felber (1929–2008), Generalmajor des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) der DDR, Mitglied des ZK der SED 
 Konrad Felber (* 1953), deutscher Politiker (FDP), Volkskammerabgeordneter und MdB
 Larissa Felber (* 2005), deutsche Kinderdarstellerin
 Laura Felber (* 2001), Schweizer Fußballspielerin
 Markus Felber (* 1951), Schweizer Jurist und Journalist, Bundesgerichtskorrespondent der Neuen Zürcher Zeitung
 Peter Jakob Felber (1805–1872), Arzt, Regierungsrat und Chefredaktor der Neuen Zürcher Zeitung
 Ralf Felber (1954–2019), deutscher Kommunalpolitiker (SPD), OB von Ansbach
 René Felber (1933–2020), Schweizer Politiker (SP), Bundesrat und Bundespräsident
 Roland Felber (1935–2001), deutscher Sinologe
 Stefan Felber (* 1967), deutscher evangelischer Pfarrer und Alttestamentler
 Theodor Felber (1849–1924), Schweizer Forstwissenschaftler
 Timo Felber (* 1964), deutscher Literaturwissenschaftler
 Urs Felber (1942–2010), Schweizer Industrieller
 Walter Felber (* 1945), österreichischer Kaffeehaus- und Stadtzeichner
 Werner Felber (* 1944), deutscher Psychiater

Felber bezeichnet:

 in Süddeutschland und Österreich die Weiden (Botanik) (Felberbäume)
 Felber Automobiles, Schweizer Automobilhersteller aus Morges am Genfersee
 A. Felber & Co, ehemaliger österreichischer Automobilhersteller
 Felber Frères, ehemaliges französisches Karosseriebauunternehmen
 Franz Felber & Co, Wiener Großbäckerei

Siehe auch:

 Felber Tauern